

Codici 
 DJA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Djougou (Benin)

Geografia 
 Dja – fiume del Camerun
 Riserva faunistica di Dja – area protetta, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO in Camerun

Altro 
 DJA – targa automobilistica del distretto di Jawor (Polonia)
 Baciro Djá – politico guineense